Tout ce qui porte le nom de Nazareth a un rapport plus ou moins lointain avec le village (aujourd'hui « ville ») de Nazareth en Galilée où habita Jésus durant son enfance. Cela peut désigner :

Toponymie 
 en  :
 Nazareth, commune située dans la province de Flandre-Orientale
 Ferme de Nazareth, située à Herve (province de Liège)
 aux  :
 Nazareth, située dans l'État de Pennsylvanie
 Nazareth, située dans l'État du Texas
 Lower Nazareth Township, située dans l'État de Pennsylvanie
 Upper Nazareth Township, située dans l'État de Pennsylvanie
 en  :
 Nazareth, capitale de l'État fédéré de l'Oromia
 en  :
 Nazareth, ancienne commune de Lot-et-Garonne, aujourd'hui intégrée à Nérac
 Jugeals-Nazareth, commune française de la Corrèze
 en  :
 Nazareth, ville située en Galilée
 Nazareth Illit, ville juive construite à côté de Nazareth
 au  :
 Nazareth, village dans le district de Maseru
 aux  :
 Nazareth est un quartier de la ville de Maastricht
 au  :
 Nazareth est un quartier de la ville de Rimouski

Patronymie 

 Ernesto Nazareth (1863-1934) est un compositeur brésilien et pianiste.

Autres 
 Nazareth est un groupe de musique rock écossais.

Titres 

 Nazareth, le premier album du groupe de musique précédent, sorti en 1971 ;
 .

Voir aussi 

 Page d'homonymie  : homonymies avec la version lusophone du nom (localités du Brésil et du Portugal).

Patronyme hébreu
Homonymie de toponyme